Световният шампионат във Формула 1 се организира от ФИА от 1950 година. По-долу ще намерите статистика за много от постиженията на пилотите в историята на шампионата. С удебелен шрифт са отбелязани имената на пилотите които се състезават през сезон 2021.

Информацията е актуална до състезанието за Голяма награда на Русия (26 септември 2021) включително.

С най-много стартове

Най-млад пилот стартирал в състезание

Най-възрастен пилот участвал в състезание 

 Не се класира за състезанието

Най-възрастен пилот стартирал в състезание

Най-много победи

Най-много поредни победи

Най-много Пол Позишъни

Най-много НБО (Най-бърза обиколка)

Най-висок процент успеваемост (стартове-победи)

Най-много сезони във Формула 1

Най-много подиуми

Най-много завършени състезания в зоната на точките

Най-много обиколки като лидер

Най-много състезания с лидерство във всяка обиколка

Най-много Хет-трикове (Пол+НБО+Победа)

Най-млад шампион 
към момента на спечелване на титлата

Най-възрастен шампион

Най-много титли

Най-много последователни титли

Източници

Външни препратки 
 Энциклопедия Формулы 1 1950 – 2010
 www.motorsport-total.com
 STATS F1

Формула 1